Dans l'univers imaginaire des Royaumes oubliés, les Guerres de la Couronne sont cinq conflits majeurs entre  et , dont certains se sont déroulés en même temps, et qui ont impliqué toutes les nations elfiques. Il en a résulté la destruction de quasiment tous leurs royaumes. Elles s'achevèrent par le bannissement des Ilythiiri et leur transformation en drows et la chute du royaume d'Aryvandaar.

Voir aussi : Chronologie des Royaumes oubliés : La Première Floraison.



Première Guerre de la Couronne 

La première Guerre de la Couronne fut initiée par le clan Vyshaan, dirigeants d’Aryvandaar. Après avoir vainement tenté d'annexer le royaume voisin de Miyeritar, les elfes dorés d'Aryvandaar entre en guerre ouverte contre les elfes verts et les elfes noirs de Miyeritar. Bien qu'occupé militairement au bout de deux siècles, Aryvandaar mettra cinq siècles supplémentaires pour vaincre les dernières poches de résistances.

Pendant tout le conflit, le royaume d'Illefarn, peuplé d'elfes de lune et d'elfes verts et officiellement neutre, fournira de l'aide aux réfugiés de Miyeritar.

Deuxième Guerre de la Couronne 

La deuxième Guerre de la Couronne est une réponse à la première. Le royaume méridional d'Ilythiir répond à l'agression d'Aryvandaar sur Miyeritar en attaquant tous ceux qui soutiennent les elfes dorés du nord. C'est sous ce prétexte qu'Orishaar, partenaire commercial majeur d'Aryvandaar et proche voisin d'Illythiir, est conquise après une attaque-surprise particulièrement vicieuse.

Ilythiir s'attaque ensuite au royaume de Syòrpiir en le séparant de ses voisins et en réduisant les campements en cendres. En réponse à cette agression, les royaumes de Thearnytaar et Eiellûr attaquent Ilythiir avec l’aide de forces de Keltomir et Shantel Othreier. Plus de la moitié des assaillants sont décimés par la magie corrompue des Ilythiiri. Thearnytaar et Eiellûr connaîtront rapidement le même sort que Syòrpiir. Des échaufourrées entre Keltomir et Ilythiir continueront mais la deuxième Guerre de la Couronne est considérée comme terminée avec l'anéantissement des trois royaumes des elfes verts. Après ces destructions, les elfes de Keltomir parlent des « dhaeraow » (traitres) pour désigner les Ilythiiri.

De nombreux elfes verts réfugiés gagneront la Mer des Étoiles Déchues où ils se mêleront aux elfes marins du royaume de Serôs.

Troisième Guerre de la Couronne 

Selon la plupart des elfes, la troisième Guerre de la Couronne est une affaire de malentendu. Après de nombreuses discussions diplomatiques, les royaumes de Shantel Othreier et Aryvandaar entrent en guerre. La catastrophe est complète lorsqu'une horde d'une centaine de milliers d'orques attaquent par surprise les armées des deux royaumes elfiques, déjà en pleine bataille. La bataille du Théâtre des Dieux (région connue aujourd'hui comme le Marécage de la Cuve, à l'ouest du Cormyr) voit la mort de près de soixante-dix mille elfes avant que les elfes dorés d'Aryvandaar ne sortent victorieux de la mêlée. La guerre continuera jusqu'à la chute de la communauté d'Arprofond, vassale de Shantel Othreier.

Quatrième Guerre de la Couronne 

La quatrième Guerre de la Couronne est initiée par les elfes noirs d'Ilythiir, officiellement en réponse à l'anéantissement de Miyeritar par une série de tornades magiques. Accusant Aryvandaar, les Ilythiiri prennent l'offensive. Le retrait vers l'ouest des elfes de Keltomir, pris en tenaille entre les deux armées, force Aryvandaar et Ilythiir à s'affronter en une lutte sans merci pendant deux siècles.

Face à tant de violence et à l'utilisation par les Ilythiiri de pouvoirs corrompus issus de dieux maléfiques, des prêtres et des Hauts-Mages d'Illefarn supplient la Seldarine, le panthéon elfique, d'intervenir. Après la destruction de Shantel Othreier par Ilythiir, Corellon Larethian répond enfin aux prières en bannissant les Ilythiiri, transformés en drows. Ceux-ci se réfugient en Outreterre.

Cinquième Guerre de la Couronne 

Après le bannissement des drows, Corellon Larethian proclame la Cour Elfique : cent membres de chaque race elfe sont convoqués dans une forêt à l'est pour réfléchir aux causes de leurs divisions. Après presque un millénaire de délibérations, il apparait que les problèmes des elfes viennent des dirigeants d'Aryvandaar, le clan Vyshaan. La décision est prise de les dépouiller de leur titres de noblesse et de leur autorité sur les elfes dorés. Des espions rapportent cette décision à Giilvas Vyshaan qui, par désespoir, décide d’attaquer le premier. La guerre qui s'ensuit durera deux siècles et aboutit à la fin de l'empire d'Aryvandaar. Après cette dernière guerre, traiter un elfe de « Vyshaan » est considéré comme une insulte presque aussi grave que « dhaeraow », nom donné aux vils elfes noirs et plus tard déformé par les humains en « drow ».

Liens internes 
 Divinités des Royaumes oubliés
 Histoire des Royaumes oubliés

Sources 
 Grand History of the Realms de Brian R. James
 Lost Empires of Faerûn de Richard Baker, Ed Bonny et Travis Stout
 Cormanthyr, Empire of the Elves de Steven E. Schend et Kevin Melka,  Wizards of the Coast

Événement des Royaumes oubliés